Heinrich Wagner peut désigner :
 Heinrich Wagner (1888-1959), joueur d'échecs allemand ;
 Heinrich Leopold Wagner (1747-1779), écrivain alsacien de langue allemande.